Sono
Ou ainda:
 Bactéria - Na ciência

Durinn & Motsongir - na mitologia nórdica, "Soneca" e "Irritado", os primeiros anões criados pelos deuses
Os Sete Anões - na animação da Disney, um dos sete anões

Desambiguação